José Rodrigues peut désigner :

 José Rodrigues (1828-1887), peintre portugais ;
 José Rodrigues Vale (1866-1934), poète portugais ;
 José Rodrigues Miguéis (1901-1980), écrivain portugais ;
 José Luiz Ferreira Rodrigues, dit Zeca (1946-), footballeur brésilien ;
 José Maria Rodrigues Alves (né en 1949), footballeur brésilien ;
 José Rodrigues Neto (1949-), joueur de football international brésilien ;
 José Rodrigues dos Santos (1964-), journaliste et écrivain portugais ;
 José Eriberto Rodrigues (1984-), coureur cycliste brésilien.